19. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 19. Armee (Rote Armee) der sowjetischen Streitkräfte
 19. Armee (Japanisches Kaiserreich)